Ministerium für Arbeit und Soziales steht für folgende Ministerien:

 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Deutschland
 Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Österreich
 Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales, Japan
 Ministerium für Arbeit und Soziales (Namibia), Namibia

Ministerien von deutschen Bundesländern:
 Ministerium für Soziales und Integration, Baden-Württemberg
 Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Bayern
 Sozialministerium, Berlin
 Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Niedersachsen
 Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen